Gnibango peut désigner :
 Gnibango, un village du Cameroun dans la commune de Mayo-Baléo,
 Gnibango, un village du Cameroun dans la commune de Mokolo.